

Persone
 Andrea Barzini (1952) – regista, sceneggiatore e produttore italiano
 Benedetta Barzini (1943) – modella, giornalista e accademica italiana, figlia di Luigi Barzini junior
 Luigi Barzini senior (1874-1947) – giornalista e scrittore italiano, padre di Luigi Barzini junior
 Luigi Barzini junior (1908-1984) – giornalista e politico italiano
 Matteo Barzini (1981) – regista, giornalista e produttore italiano

Altro
 Emilio Barzini – personaggio fittizio del romanzo Il padrino di Mario Puzo
 Famiglia Barzini – organizzazione criminale mafiosa fittizia del film Il padrino di Francis Ford Coppola
 Premio Luigi Barzini –  premio giornalistico istituito nel 1990